Miejscowości w Polsce:
 Wiechetki Duże
 Wiechetki Małe